Future Blues est l'album principal du film Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door. Ask DNA, un mini-album, complète cette bande originale.

Future Blues existe aussi en édition spéciale avec un second CD contenant les pistes de Ask DNA et celles de Cowgirl Ed OST.

Pistes
 24 Hours OPEN – 3:22
Instrument à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
Flute: Takashi Asahi
Foule paniquée: Gey's AX
 Pushing The Sky – 4:09
Voix: Mai Yamane
Basse: Bakabon Suzuki
Paroles: Jinghiskhanman
 Time to Know ~ Be waltz – 3:49
Rap: Hideyuki Takahashi
Instrument à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
Flute: Takashi Asahi
Sax Solo: Masato Honda
 Clutch – 5:16
Trompette Solo: Tomonao Hara
Sax Solo: Masato Honda
 MUSAWE – 3:29
Voix & "Centire" - Hassan Bohmide
Sax: Masato Honda
 Yo' Pumpkin Head – 4:05
Piccolo: Takashi Ashi
Trompette Solo: Koji Nishimura
Tuba: Kiyoshi Sato
"Pumpkin Chorus": The Seatbelts
 Diggin' – 5:07
Voix: Steve Conte
Guitare: Kiyoshi Tuchiya
Paroles: Tim Jensen
 3.14 – 1:37
Voix: Aoi Toda
Paroles: Yoko Kanno
 What Planet is This? (extended version) – 4:31
Sax Solo: Masato Honda
Voix de fond: Mai Yamane, Mayu Jensen, Tim Jensen, Mataro Misawa
 7 Minutes – 6:49
Synthe: Syunsuke Sakamoto
Instruments à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
Chœurs: Gey's AX
 Fingers – 4:24
Marimbula: Mataro Misawa
Chœurs: Paule McWilliams, Nicki Richards, Sharon Bryant-Gallwey, Lisa Fischer
 Powder – 1:30
Synthe: Syunsuke Sakamoto
Instruments à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
Chœurs: Gey's AX
 Butterfly – 4:59
Voix: "M"
Clavier: Mark Soskin
Guitare: Vis Juris
Paroles: Chris Mosdell
 No Reply – 6:01
Voix: Steve Conte
Instruments à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
Paroles: Tim Jensen
 Dijurido – 1:58
Voix: Gabriela Robin
Instruments à cordes: Shinozaki Masatsugu Group
 Gotta Knock A Little Harder – 5:24
Voix: Mai Yamane
Chorus: Paule McWilliams, Nicki Richards, Sharon Bryant-Gallwey, Lisa Fische
Paroles: Tim Jensen
 No Money – 1:21
Voix: Hassan Bohmide
 Rain (Mai Yamane Version) (Bonus Track) – 3:24
Voix: Mai Yamane
Paroles: Tim Jensen

CD Bonus
 What Planet Is This?!
 Ask DNA
 Cosmic Dare (Pretty With A Pistol)
 Hamduche
 Is It Real?
 Goodnight Julia
 PAPA Plastic
 Telephone Shopping
 Kabutoga ni kodai no sakana
 Slipper Sleaze
 23 hanashi

The Seatbelts
Cowboy Bebop

en:List of Cowboy Bebop albums